Генрик Фірлей гербу Леварт (1574–1626) — польський шляхтич, примас Польщі, коронний підканцлер.
 Генрик Фірлей (1599–1635) — латинський єпископ перемишльський, познанський

Див. також 
 Фірлей

Фірлеї